Tenisowy turniej WTA Bell Challenge 2009 odbył się w dniach 14 września – 21 września w kanadyjskim Québecu na kortach twardych w hali. Pula nagród wyniosła 175 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Kanadzie